Ревун — той, хто багато і часто реве, плаче.
 Ревун — звуковий сигнальний прилад, сирена.
 Ревун (Alouatta) — рід мавп родини капуцинові.

Топонім 
 Ревун — річка, притока Дніпра.
 Ревун — пасажирський залізничний зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Апостолове — Запоріжжя II.

Примітки